Михаил Дудаш (; род. 1 ноября 1989, Нови-Сад, Югославия) — сербский легкоатлет, специализирующийся в многоборье. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 года, чемпионата Европы в помещении 2013 года. Многократный чемпион Сербии. Участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Биография 
Дебютировал на международной арене в 2007 году, когда занял 15-е место на юниорском чемпионате Европы. Спустя год стал бронзовым призёром мирового первенства среди юниоров.

Занял третье место на молодёжном чемпионате Европы 2009 года, а на следующем турнире через 2 года повторил этот успех, впервые в карьере набрав больше 8000 очков (8117, национальный рекорд).

Финишировал шестым на дебютном чемпионате мира в 2011 году, а на европейском первенстве 2012 года остановился в шаге от пьедестала. Многоборье на Олимпийских играх в Лондоне не закончил, выполнив только четыре вида.

В 2013 году установил рекорд Сербии в семиборье (6099 очков), который позволил ему выиграть бронзовую медаль на чемпионате Европы в помещении. Ещё один лучший результат в истории страны показал в десятиборье на чемпионате мира, где с суммой 8275 очков стал 14-м.

Из-за травм пропустил почти два сезона и на прежний уровень вернулся только в 2016 году. На чемпионате Европы Дудаш завоевал бронзовую медаль, уступив чемпиону Томасу ван дер Платсену менее 100 очков.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завершил борьбу после восьми видов десятиборья из-за травмы локтя.

В 2016 году был признан лучшим легкоатлетом года Сербии.

Личные рекорды в отдельных видах десятиборья

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Михаила Дудаша на сайте all-athletics.com
 Профиль Михаила Дудаша  на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Статистика Михаила Дудаша на Decathlon 2000

Многоборцы Сербии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Сербии по лёгкой атлетике